Елизавета Баварская (1837—1898) — супруга императора Франца Иосифа I, императрица Австрии (с 1854)
 Елизавета Баварская (1876—1965) — королева Бельгии, супруга короля Альберта I
 Елизавета Людовика Баварская (1801—1873) — королева Пруссии, супруга Фридриха Вильгельма IV

См. также 
 Изабелла Баварская (1863—1924)